Minho (Miño in spagnolo) – fiume della penisola iberica
Minho – antica provincia del Portogallo
Choi Minho – cantante sudcoreano, membro del gruppo musicale SHINee
Choi Min-ho – judoka sudcoreano